Ба́рме́н (от  — барная стойка, man — человек) — работник бара, обслуживающий посетителей за барной стойкой. Бармен приветствует гостей своего заведения, выявляет их вкусовые предпочтения, информирует об ассортименте, предлагает гостям подходящие варианты напитков, принимает заказы и разливает порции алкогольных и безалкогольных напитков, включая приготовленные им самим коктейли.

История 
Профессия бармена зародилась в Соединённых Штатах Америки во времена «золотой лихорадки». Тогда в торговых точках в поселениях продавалось сразу всё. Хозяева, чтобы увеличить товарооборот, стали здесь же предлагать и алкогольные напитки. Затем помещение магазина перегородил барьер, разделивший «торговую зону» и «место для отдыха», которое стало называться баром. Тогда же появились и первые бармены. Коктейли в их современном виде появились также в США.

В Европе профессия бармена развивалась как расширение профессии maitre liquoriste (дословно: «мэтр-ликёрщик»), работавших в первой половине XIX века в кафе.

В 1862 году вышла «Bartender’s Guide» — первая книга, содержащая сведения о напитках, рецептуру коктейлей и профессиональный кодекс бармена. Её автор — , сам много лет отработал за барной стойкой.

В Великобритании работа бармена рассматривается не как долгосрочная профессия, а скорее как вторая работа, для рядовых граждан, или подработка для студентов с целью получения опыта или оплаты учёбы в университете. Таким образом у этого рода деятельности нет устойчивости и смена кадров является обычным делом.

Известные в истории бармены 

 Гарри Джонсон (около 1814—1918) — американский бармен, автор книги «Руководство бармена Гарри Джонсона» («Harry Johnson’s Bartender’s Manual», 1882 год).
  (1830—1885) — первый в истории миксолог, мастер по составлению и приготовлению алкогольных коктейлей.
  (1876—1963).
 Гарри МакЭлхон.
 Франк Мейер (умер 1947).
 Константе Рибалаига (умер 1952).
  (род. 1948).
 .
  (род. 1961)
 Сальваторе Калабрезе.

Произношение слова «бармен» в русском языке 
В вопросе ударения в слове «бармен» есть серьёзные разночтения и противоречия. В «Словаре трудностей русского языка» Д. Э. Розенталя изданий 1998-го и 2002-го годов указано, что ударение нужно ставить на второй слог (барме́н). В ряде других авторитетных словарей указано единственное ударение на первый слог (ба́рмен). В «Грамматическом словаре русского языка А. А. Зализняка́», признанном нормативным, утверждается, что ударение нужно ставить на второй слог, в то время, как девятое издание «Орфоэпического словаря русского языка» за авторством С. Н. Боруновой, В. Л. Воронцовой и Н. А. Еськовой и под общей редакцией Р. И. Аванесова (составленного Институтом русского языка РАН), рецензентом которого является А. А. Зализняк, утверждает, что единственно правильное ударение в слове «бармен» — ударение на первый слог (ба́рмен). Следует добавить, что одним из источников вышеприведённого словаря Розенталя является первое издание вышеприведённого орфоэпического словаря.

См. также 
 Официальные коктейли IBA
 Международный день бармена
 Бар
 Бариста
 Флейринг

Примечания

Литература 

 
 
 

Сфера сервиса
Профессии
Общественное питание
Кулинарные профессии